Burg Fürsteneck ist der Name von Burgen:

 Burg Fürsteneck (Butschbach), Burgruine bei Butschbach (Oberkirch), Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Burg Fürsteneck (Eiterfeld), Burg und Bildungsstätte bei Fürsteneck (Eiterfeld), Landkreis Fulda, Hessen
 Burg Fürsteneck über Lorch, Vorgängername für die später genannte Ruine Nollig, Stadt Lorch am Mittelrhein, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen

Siehe auch:
 Schloss Fürsteneck (Bayern)